41-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2000 () проводился в городе Принс-Джордж (Британская Колумбия) c 19 по 27 февраля 2000 года. В провинции Британская Колумбия чемпионат проводился в 6-й раз, в Принс-Джордже — во 2-й раз (до этого там проходил чемпионат ).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2000, который состоялся в апреле 2000 в городе Глазго (Шотландия), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2001.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (8-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Келли Лоу; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Онтарио (скип Энн Мерклингер). Третье место заняла команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Конни Лалибёрте).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о запасных и тренерах взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход с 4-го места в плей-офф

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда Британской Колумбии.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2000 и чемпионате Канады 2001 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Джулия Скиннер (Британская Колумбия).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Энн Мерклингер (Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 2000 SCOTT TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2000

2000
Спорт в Канаде в 2000 году
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Февраль 2000 года